Paswan steht für:

 Paswan (Bevölkerungsgruppe), Dalit-Gemeinschaft aus Ostindien

Paswan ist der Name folgender Personen:

 Ram Vilas Paswan (1946–2020), indischer Politiker
 Ram Chandra Paswan, indischer Politiker
 Kamlesh Paswan, indischer Politiker
 Chirag Kumar Paswan, indischer Politiker
 Chhedi Paswan, indischer Politiker